Anong peut désigner :
 l'anong, une langue parlée en Chine
 Anong, un village du Cameroun.
Anong est un nom de famille notamment porté par :

 Bernadette Anong, footballeuse internationale camerounaise